Winklbauer může být:
 Gerda Winklbauer (* 1955, Štokrava), rakouská judoka
 Johann Winklbauer, "Hannes Winklbauer" (* 1949, Kapfenberg ?), rakouský fotbalista, fotbalový trenér a sportovní novinář
 Martin Winklbauer (* 1957, Halsbach, HB), bavorsko-německý spisovatel a režisér
 Renate Winklbauer (* 1948, Vídeň ?), rakouská politička (SPÖ)

Podobná slova 
 Winkelbauer

Bavorská příjmení